Эрик-Эмманюэль Шмитт (, 28 марта 1960 года, Сент-Фуа-ле-Лион) — французский и бельгийский писатель и драматург. Его пьесы были переведены и поставлены в более чем тридцати странах мира.

Биография 
Шмитт окончил лицей в Лионе. Выпускник престижной Высшей нормальной школы в Париже, где получил степень доктора философии за работу «Дидро и метафизика». Затем преподавал философию в течение трёх лет в Шербуре и в Шамбери. Эрик-Эмманюэль вырос в интеллигентной семье (Отец был чемпионом Франции по французскому боксу, мать — по спортивной ходьбе. ) В последнем интервью газете  «Культура» выразил своё отношение относительно религии: Я — верующий агностик. На вопрос, есть ли Бог, отвечаю: «Не знаю, но думаю, что да. Его существование невозможно доказать научным или рациональным путем, но оно постигается с помощью веры».

Свой первый сценарий Шмитт написал в 1991 году. «Ночь в Валони» была поставлена во Франции и за рубежом. Однако ещё большую популярность принёс ему второй спектакль «», основанный на диалоге Зигмунда Фрейда и бога, за который он был награждён премией Мольера в 1993 году.

Темы его произведений весьма разнообразны: «Золотой Джо» показывает циничный взгляд на финансовых акул, «Загадочные вариации» (главную роль в котором сыграл Ален Делон) рассказывают о двух мужчинах с разными взглядами на жизнь и на любовь, которые, как оказывается позже, влюблены в одну и ту же женщину. В исторической комедии «Распутник» Шмитт повествует о французском философе Дидро, иронически рисуя его предтечей сексуальной революции XX века. В 2000 году это произведение было в вольной форме экранизировано французским режиссёром Габриэлем Агийоном.

Мировые религии нашли богатое отражение в его творчестве, что ярко проявилось в «Цикле незримого» — четырёх повестях Шмитта:
 Миларепа — буддизм в Тибете
 Месье Ибрагим и цветы Корана — суфизм и иудаизм
 Оскар и Розовая Дама — христианство
 Дети Ноя — христианство и иудаизм
Роман 2001 года «Другая судьба» вызвал бурную критику. В нём описываются два параллельных мира: в одном из них Адольф Гитлер успешно сдаёт вступительные экзамены в Венскую академию изобразительных искусств в 1908 году и не становится диктатором, а в другой Шмитт описывает реальное историческое развитие событий.

В 2001 году Шмитт был награждён театральной премией французской академии (). «Месье Ибрагим и цветы Корана» удостоился Немецкой книжной премии в 2004 году и был экранизирован с Омаром Шарифом в главной роли.

Эрик-Эмманюэль Шмитт живёт и работает в Брюсселе, а с 2008 года имеет помимо французского ещё и бельгийское гражданство.

Крупный современный режиссёр, неоднократный обладатель премии «Золотая маска» Яна Тумина поставила спектакль «Трюк» на сцене театра «» в Санкт-Петербурге по повести Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая дама».

Произведения

Драматические произведения 
  — «Ночь в Валони» / 
  — «Посетитель» / 
  — «Золотой Джо» / 
  — «Школа дьявола» / 
  — «Загадочные вариации» / 
  — «Распутник» / 
  — «Миларепа» / 
  — «Фредерик или Бульвар преступлений» / 
  — «Мсьё Ибрагим и цветы Корана» / 
  — «Кляп» / 
  — «Отель двух миров» / 
  — «Тысяча и один день» / 
  — «Малые супружеские преступления» / 
  — «Евангелие от Пилата» / 
  — «Ночью елеонской» / 
  — «Моя жизнь с Моцартом» / 
  — «Тектоника чувств» /

Романы и новеллы 
 1994 — «Секта эгоистов» / 
 1997 — «Миларепа» / 
 2000 — «Евангелие от Пилата» / 
 2001 — «Месьё Ибрагим и цветы Корана» / 
 2001 — «Другая судьба» / 
 2002 — «Оскар и Розовая Дама» /  (многочисленные инсценировки в России и за рубежом: см. основную статью)
 2002 — «Когда я был произведением искусства» / 
 2004 — «Дети Ноя» / 
 2006 — «Одетта. Восемь историй о любви» / 
 2007 — «Мечтательница из Остенде» / 
 2008 — «Улисс из Багдада» / 
 2010 — «Борец сумо, который никак не мог потолстеть» / 
 2010 — «Концерт памяти ангела» / 
 2011 — "Женщина в зеркале " / 
 2012 — «Десять детей, которых не было у мадам Минг» /  (повесть)
 2012 — «Два господина из Брюсселя» / 
 2013 — «Попугаи с площади Ареццо» / 
 2014 — «Эликсир любви» / 
 2014 — «Яд любви» / 
 2015 — «Ночь огня» / 
 2016 — «Человек, который видел сквозь лица» /

Эссе 
 1997 — «Дидро или философия соблазна» / 
 2005 — «Моя жизнь с Моцартом» /

Фильмы 
  — Распутник
  — Месье Ибрагим и цветы Корана / 
  — Опасные связи
  — Одеттa Тулемонд (по мотивам новеллы «Одетта», входящей в сборник «Одетта. Восемь историй о любви»)
  —

Премии и награды 
 1994 —  в категории «Лучший автор», «Посетитель»
 1994 — Премия Мольера в категории «Лучшая постановка», «Посетитель»
 2001 — Театральная премия Французской академии
 2004 — Немецкая книжная премия (), «Месье Ибрагим и цветы Корана»
 2004 — премия Квадрига с формулировкой «Мудрость смеха»

Примечания

Ссылки 
 
 Эрик-Эмманюэль Шмитт на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Биография Шмитта  на странице, посвящённой встрече с писателем на филологическом факультете СПБГУ в 2005 году
 Биография Шмитта  на сайте Ozon.ru
 Маруся Климова. Интервью с Эриком-Эммануэлем Шмиттом 

Писатели Франции
Драматурги Франции
Доктора философии
Члены Королевской академии французского языка и литературы Бельгии
Почётные доктора Шербрукского университета